Christophe Chenut (1962-), chef d'entreprise français ;
 Éric Chenut (1973-), avocat français ;
 Jean-Luc Chenut (1960-), homme politique français.
 Yves Chenut (1928-), ingénieur français.